Un folión o fulión es una verbena que se hace la noche anterior a las fiestas, o un grupo de personas que hacen una fiesta durante el Entroido. Puede referirse a:

 Folión dos carros, fiesta celebrada en Chantada y consistente en la representación de oficios y escenas tradicionales de la comarca.
 Folión de Entroido, agrupaciones musicales propias del entroido de las comarcas de Trives, Valdeorras y Viana.
 Folión de Fachas, fiesta que se celebra el último viernes de septiembre en el lugar de A Besta, en Vilelos.
 Folión de San Xoán, fiesta celebrada con luminarias en la noche de San Juan.

Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar